Монгу́л () — суперзлодей из вселенной «», созданный Джимом Старлином и Леном Вейном. Он известен, как один из нескольких злодеев, которые так же сильны, как и сам Супермен, и в то же время, будучи довольно хорошо известен среди врагов Супермена, он не столь известен, как Лекс Лютор или Дарксайд.

Биография персонажа 
Монгул был тираническим правителем Мира Войны, искусственного спутника, который путешествовал по галактике собирая рабов для гладиаторских боев. Супермэн был подобран кораблем перевозящим рабов в Мир Войны, где он сражался против воина Дрееги, одного из самых лучших гладиаторов Мира Войны, но когда Супермэн отказывается убить своего противника, Монгул решает сам бороться с Супермэном. Монгул использует власть своего драгоценного камня, чтобы сокрушить Супермэна, но к счастью Клерикал телепортирует Супермэна далеко.

Жители Мира Войны начинают восставать против их ненавистного правителя. Дреега побеждает Монгула и становится новым правителем планеты, после того, как Дреега изучает, как подчинить его драгоценный камень. Монгул бежит, поклявшись отомстить. 
Монгул видимо сбежал в маленький мир и сумел завоевать его, имея большое количество последователей. Именно здесь, он был найден Киборгом Супермэном, который разделял взаимную ненависть Монгула к Супермэну. Киборг обещал Монгулу новый Мир Войны, но Монгул не был готов поклониться другому, тогда Киборг вынудил его это сделать. Монгул сел на массивный космический корабль и отправился к Земле, прибыл на побережье города и активировал 77.000 шаров-убийц, которые взорвались одновременно, уничтожив весь город и всех, кто там жил. Тогда корабль, запустил систему, которая работала над тем, чтобы построить Машинный Город для своего нового владельца. Монгул, конечно, ждал идеальный момент, чтобы предать Киборга. Этот момент наступает после неудавшегося ракетного удара по Метрополису и последующего нападения Супермэна (который недавно возвратился из мертвых), Стали  и Супербоя. Монгул приказывает, чтобы его приспешники запустили двигатель города, зная, что без встречного двигателя, который был бы на месте Метрополиса, планета сойдет со своей орбиты и разлетится на куски. Супермэн противостоит Монгулу. В то время как Сталь борется против Киборга пытаясь помешать запустить двигатель. Супермэн и Супергёрл  сражаются с Монгулом, но он быстро побеждает их. Киборг, хорошо знающий о предательстве Монгула, позволяет Зеленому Фонарю (Хэл Джордану) войти в Машинный Город, чтобы схватить Монгула. Зеленый Фонарь был в ярости из-за гибели своего дома, быстро нападает на Монгула - но так, как кожа Монгула является желтой, Фонарь не может напасть на него с Зеленым кольцом. Несмотря на препятствие, Фонарю удается победить Монгула и заключить его в тюрьму. 
 
Во время бунта Монгулу удается сбежать. Желая отомстить Зеленому Фонарю, он направляется на Западное Побережье. Ему все равно, что Хэл Джордан, человек, который победил его, больше не является Зеленым Фонарем. Он борется против нового Зеленого Фонаря (Кайла Рэйнера) и потрясен тем, что кольцо Кайла может навредить ему. С небольшой помощью от Супермэна, Фонарю удается победить Монгула и вернуть его в заключение. Когда Монгул сбегает снова, он решает прекратить бесплодные попытки и просто покинуть Землю, но был остановлен Флэшом (Барри Алленом) прежде, чем смог сделать это. Монгул застрял на Земле, ему предложили присоединиться к демону Нерону и предложили большую власть и шанс для добиться успеха. Однако Монгул напал на демона и был убит.

Сын Монгула

New 52

Возрождение DC

Силы и способности 

В отличие от Таноса или Дарксайда, Монгул — мелочный, самовлюблённый тиран, планы которого редко простираются дальше удовлетворения его жадности. В то же время он очень интеллектуален, он не обладает обаянием или чертами личности, способными вдохновить на преданность, необходимую для великих, галактических завоеваний; скорее, он — просто мелкий деспот, которому повезло иметь огромнейшую физическую силу. Это позволяет другим суперзлодеям сравнительно легко манипулировать им, а сообразительным супергероям побеждать его, используя свой ум чаще, чем грубую силу.

Вне комиксов 

 Появляется в сериале «Юная справедливость: Вторжение»
 Монгул появляется в «Супермене: Человек из стали», озвучивает Джеймс Патрик Стюарт.
 Монгул появляется в «Возвращении Супермена», озвучивает Тодд Уильямс.
 Монгул появляется в «Бэтмен: Отважный и смелый», озвучивает Гари Энтони Уильямс.

Критика и отзывы 

В 2009 году Монгул занял 41 место в списке 100 величайших злодеев комиксов по версии IGN.

Примечания 

Персонажи комиксов, появившиеся в 1980 году
Персонажи, созданные Джимом Старлиным
Суперзлодеи DC Comics
Персонажи DC Comics, обладающие исцеляющим фактором
Персонажи DC Comics с суперскоростью
Персонажи DC Comics с телепортацией
Персонажи DC Comics с суперсилой
Инопланетяне DC Comics
Телепаты DC Comics
Персонажи-телекинетики
Персонажи с радиационными способностями
Персонажи-пирокинетики
Вымышленные военачальники
Вымышленные диктаторы
Вымышленные массовые убийцы